Die World Championship of Online Poker 2008 war die siebte Austragung der Onlinepoker-Weltmeisterschaft und fand vom 5. bis 22. September 2008 auf der Plattform PokerStars statt.

Turnierplan

Weblinks 
 Offizielle Website der WCOOP (englisch)

2008
Pokerturnierserie 2008